Ce patronyme peut être celui de :
 Saint-Gauzelin de Toul, un saint catholique (- 962).
 Gauzlin de Fleury, fils naturel présumé de Hugues Capet (- 1030).
 Gozlin, évêque de Paris (- 886).